Световното първенство по футбол 1986 е 13-ото Световно първенство по футбол проведено на територията на Мексико от 31 май до 29 юни. Мексико става първата държава домакин за втори път на световни финали след като първоначално избраната Колумбия се отказва. Победителка става Аржентина (втора титла за гаучусите) след победата над Федерална република Германия с резултат 3 – 2 на стадион Ацтека в Мексико Сити.

България в квалификациите

Група 4 

 29 септември 1984 г., Югославия – България 0:0
 13 октомври 1984 г., Люксембург – Франция 0:4
 20 октомври 1984 г., ГДР – Югославия 2:3
 17 ноември 1984 г., Люксембург – ГДР 0:5
 21 ноември 1984 г., Франция – България 1:0
 5 декември 1984 г., България – Люксембург 4:0
 8 декември 1984 г., Франция – ГДР 2:0
 27 март 1985 г., Югославия – Люксембург 1:0
 3 април 1985 г., Югославия – Франция 0:0
 6 април 1985 г., България – ГДР 1:0
 1 май 1985 г., Люксембург – Югославия 0:1
 2 май 1985 г., България – Франция 2:0
 18 май 1985 г., ГДР – Люксембург 3:1
 1 юни 1985 г., България – Югославия 2:1
 11 септември 1985 г., ГДР – Франция 2:0
 25 септември 1985 г., Люксембург – България 1:3
 28 септември 1985 г., Югославия – ГДР 1:2
 30 октомври 1985 г., Франция – Люксембург 6:0
 16 ноември 1985 г., Франция – Югославия 2:0
 16 ноември 1985 г., ГДР – България 2:1

Участници

Стадиони

Групова фаза

Група А

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Класиране на отборите на 3-то място в групите

Директни елиминации

Осминафинали

Четвъртфинали

Полуфинали

Мач за трето място

Финал

Световен шампион

Състав на Аржентина 
 Във финалния мач: Пумпидо – Кучуфо, Браун – Руджери, Олартикоечея – Джусти, Батиста, Буручага (Тробияни), Енрике – Марадона, Валдано.
 В другите срещи: Тапия, Бочини, Гаре, Паскули, Клаусен, Борги.

Голмайстори

Индивидуални и колективни отличия

Идеалният символичен отбор на първенството 

Световни първенства по футбол
Футбол в Мексико
1986 година